Palazzo Campana a Colle di Val d'Elsa
Palazzo Campana a Osimo
Palazzo Campana a Torino